

Гуд-Гоуп — місто, штат Алабама
 Гуд-Гоуп — місто, штат Джорджія
 Гуд-Гоуп — селище, штат Іллінойс
 Гуд-Гоуп — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Гуд-Гоуп — переписна місцевість, штат Огайо